

Geografia
 Ascoli Piceno – comune italiano, capoluogo dell'omonima provincia
 Ascoli Satriano – comune italiano della provincia di Foggia

Persone
 Alberto Ascoli (1877-1957) – patologo italiano
 Aldo Ascoli (1882-1959) – ammiraglio italiano
 Alfredo Ascoli (1863-1942) – giurista italiano
 Argillano d'Ascoli (...–1096)– condottiero italiano
 Cecco d'Ascoli, propr. Francesco Stabili di Simeone (1269-1327) – poeta, medico, professore universitario, astrologo e astronomo italiano
 Corrado Miliani (1234-1289) – religioso italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Emidio d'Ascoli (273-303 o 309), vescovo romano, martire della Chiesa cattolica
 Ettore Ascoli (1873-1943), generale e partigiano italiano
 Giulio Ascoli (1843-1896), matematico e accademico italiano
 Giulio Ascoli (1870-1916) – medico italiano naturalizzato austriaco
 Graziadio Isaia Ascoli – glottologo italiano
 Guido Ascoli (1887-1957) – matematico italiano
 Marta Ascoli (1926-2014) – scrittrice italiana
 Maurizio Ascoli (1876-1958) – internista italiano
 Nicola Ascoli (1979) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Max Ascoli (1898-1978) – accademico italiano naturalizzato statunitense

Sport
 Ascoli Calcio – squadra di calcio della città di Ascoli Piceno